Die Samsung Open 2005 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 18. Juni 2005 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden die Ordina Open in ’s-Hertogenbosch ausgetragen, die wie die das Turnier in Taschkent zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Thailänder Paradorn Srichaphan, der in diesem Jahr im Viertelfinale ausschied. Im diesjährigen Finale gewann der Franzose Richard Gasquet, der an Position vier gesetzt war, seinen ersten Karrieretitel. Im Finale schlug er Maks Mirny aus Belarus in zwei Sätzen.
Im Doppel traten Vorjahressieger Paul Hanley und Todd Woodbridge erneut an und schied im Viertelfinale aus. Es gewannen die Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram ihren fünften gemeinsamen Titel und schlugen im Finale die topgesetzten Simon Aspelin und Todd Perry.

Das Preisgeld betrug 351.000 US-Dollar, die Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 33 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 25 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 29 kB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Nottingham